El Almendro (Spanje), een gemeente in Spanje
 El Almendro (Nicaragua), een gemeente in Nicaragua